olho-daguense – abitanti di Olho d'Água das Cunhãs
olho-daguense – abitanti di Olho d'Água das Flores
olho-daguense – abitanti di Olho d'Água